Игорь Анатольевич Пашкевич (1 июля 1971, Москва, РСФСР, СССР — 25 марта 2016, Майами, Флорида, США) — фигурист из России, с 1997 года выступавший за Азербайджан, серебряный призёр чемпионата Европы 1996 года в мужском одиночном катании. Чемпион мира среди юниоров в 1990 году.

Биография 
Игорь Пашкевич родился в 1971 году в СССР. В 1990 году в Колорадо-Спрингс, выступая за СССР, выиграл молодёжный чемпионат мира, опередив Алексея Урманова. В 1996 году он стал серебряным призёром чемпионата Европы. После этого стал выступать за Азербайджан. Переехал в США, выступал в профессионалах. Работал тренером во Флориде.

Погиб в Майами 25 марта 2016 года.

Был похоронен в Москве на Пятницком кладбище 9 апреля 2016.

Спортивные достижения

Выступления за Азербайджан 

 WD = Снялся с соревнования

Выступления за Россию

Выступления за СССР

Семья 
В октябре 2010 года родилась дочь Александра.

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1989
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1994 — одиночное катание (мужчины)
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — одиночное катание (мужчины)

Примечания

Ссылки 

 
 Flashback: Igor Pashkevich

статья Е.Войцеховской Последний штрих свободного художника... http://m.sport-express.ru/figure-skating/reviews/982085/

Фигуристы России
Фигуристы Азербайджана
Фигуристы СССР
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Похороненные на Пятницком кладбище